

Gruppi di qualificazione

